Села:
 Валер'янівка — Волинська область, Луцький район
 Валер'янівка — Донецька область, Волноваський район

Див. також 
 Валер'яновка